Сара Еррані і Роберта Вінчі були чинними чемпіонками, але вирішили того разу не брати участі.
Рената Ворачова і Барбора Стрицова виграли титул, у фіналі перемігши пару Дарія Юрак і Каталін Мароші з рахунком 7–6(7–5), 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Internazionali Femminili di Palermo, парний розряд
2012